Cubitt
 David Cubitt (né en 1965), acteur canadien
 Joseph Cubitt (1811-1872), ingénieur britannique
 Lewis Cubitt (1799-1883), ingénieur et architecte anglais 
 Mordecai Cubitt Cooke (1825-1914), botaniste britannique
 Roland Calvert Cubitt (1899-1962), baron d'Ashcombe
 Rosalind Cubitt (1921-1994), fille de Roland Calvert Cubitt,
 Thomas Cubitt (1788–1855), architecte britannique
 William Cubitt (1785-1861), ingénieur britannique
 William Cubitt (1791-1863), entrepreneur et politicien

Voir aussi 
 Qubit